Portland Club (Verenigd Koninkrijk), kaartvereniging uit Londen, Verenigd Koninkrijk 
Portland Club (Verenigde Staten), elitaire vereniging uit Portland, Maine, Verenigde Staten